Элина Алмазовна Гисмеева (6 мая 1992, Мурманск — 4 августа 2019, Севастополь) — российская спортсменка, кикбоксер; затем — тренер.

Биография 
Родилась 6 мая 1992 года в Мурманске в семье кикбоксера, многократного чемпиона мира и Европы Алмаза Рафиковича Гисмеева. В 2009 году с золотой медалью окончила среднюю общеобразовательную школу № 13 г. Мурманска. В 2014 году с отличием окончила Российский государственный социальный университет. За время обучения была стипендиатом губернатора Мурманской области за успехи в спортивной деятельности на 2011—2012 учебный год. В 2013 году была награждена серебряной медалью «Открытие и гордость Университета» Российского государственного социального университета.

С 14 лет стала заниматься кикбоксингом под руководством своего отца, заслуженного тренера России Алмаза Гисмеева. В 2008 году в возрасте 16 лет попала в состав юниорской сборной команды России по кикбоксингу. С тех пор постоянно выступала на чемпионатах российского и международного уровня, занимая призовые места.

В период с 2009 по 2018 годов являлась лучшим спортсменом Мурманской области. Администрацией и главой города-героя Мурманска неоднократно награждалась грамотами, дипломами, благодарственными письмами за высокие спортивные результаты, а также за достойные выступления на чемпионатах. Являлась лауреатом знака «Спортивная доблесть», лауреатом премии главы муниципального образования г. Мурманск «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска».

С 2009 года начала карьеру тренера. Член сборной России по кикбоксингу (2008—2019), капитан женской сборной команды России по кикбоксингу до 2019 года.

В 2018 году присвоено звание мастера спорта России международного класса.

4 августа 2019 года во время шторма на территории яхт-клуба «Юг» в Севастополе решила искупаться, но утонула вместе со своей партнёршей по сборной России Фатимой Жагуповой, которая пыталась её спасти.

Похоронена в Мурманске, на Новом мурманском кладбище.

Достижения 
 Двукратный победитель первенства России по кикбоксингу (2008, 2010).
 Победитель первенства мира по кикбоксингу (2008, Неаполь, Италия).
 Победитель Первенства России по савату (2009).
 Чемпион России по савату (2010, 2011).
 Финалист первенства мира по кикбоксингу (2010, Белград, Сербия).
 Финалист Кубка мира по кикбоксингу (2010, 2012).
 Финалист чемпионата России по кикбоксингу (2011, 2013)
 Бронзовый призёр чемпионата России по кикбоксингу (2013).
 Шестикратная чемпионка России по кикбоксингу (2014—2019).
 Бронзовый призёр чемпионата мира по кикбоксингу (2012, 2015).
 Чемпионка мира по кикбоксингу в разделе фулл-контакт по версии wki и чемпионка мира по кикбоксингу в разделе лайт-контакт по версии ski (2016, Орландо, США).
 Серебряный призёр чемпионата Европы по кикбоксингу (2016, Марибор, Словения).
 Серебряный призёр чемпионата мира (2017 г., Будапешт, Венгрия).

Примечания 

Женщины-кикбоксеры
Чемпионы России по кикбоксингу
Тренеры по кикбоксингу России
Утонувшие
Похороненные на Новом мурманском кладбище